What’s My Name — двадцатый студийный альбом британского музыканта Ринго Старра, выпущенный 25 октября 2019 года через Roccabella на . Этот релиз снова был записан в домашней студии Старра, Roccabella West. В нём приняли участие Джо Уолш, , Эдгар Винтер, Стив Люкатер,  и . Также альбом включает в себя кавер-версию песни Джона Леннона «», в которой Старр пригласил спеть и сыграть на басу Пола Маккартни и перепевку песни Motown «Money (That’s What I Want)», ранее записанную The Beatles.

Запись и написание песен 
Некоторые песни были написаны совместно с вышеуказанными исполнителями, опираясь на комментарии Старра. Заглавный трек и первый сингл «What’s My Name» был сочинён Колином Хэем и назван от скандирования, которое Старр использовал на концертах. «Gotta Get Up to Get Down» Старр написал вместе со своим шурином Джо Уолшем после суждения, которое Старр сделал во время ужина с Клаусом Форманом, а «Thank God for Music» Старр сочинил вместе с . Затем Сэм единолично написал песню «Better Days», основываясь на интервью, которое дал Rolling Stone. Песня «Magic» — результат сотрудничества Старра со Стивом Люкатером, с которым ранее работал над своими двумя предыдущими студийными альбомами.

Альбом был записан в домашней лос-анджелесской студии, Roccabella West, поскольку Старр сказал, что больше не «хочет быть в старомодной студии звукозаписи» и что ему «надоели большие стеклянные стены и перегородки», подметив что «запись дома положительно повлияли на него самого и на его музыку.»

Выпуск и оценка критиков 
What’s My Name бы выпущен 25 октября 2019 и получил смешанные отзывы. Райан Дейли из NME прокомментировал, что альбом «побуждает продолжить слушать, чтобы узнать, сможете ли вы прослушать его первую песню, не сгорев от стыда из-за происходящего.». Рецензент Allmusic Стивен Томас Эрлевайн отметил, что «несмотря на лучшие побуждения [альбома], он глуп/простоват»

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы Ринго Старра